Psammis är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Georg Ossian Sars 1910. Enligt Catalogue of Life ingår Psammis i familjen Pseudotachidiidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Danielsseniidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Hoppkräftor
Psammis